Antoine Renou (1731-1806), peintre français ;
 Émilien Jean Renou (1815-1902), météorologue français ;
 Louis Renou (1896-1966), indianiste français ;
 Patrick Renou (1954- ), écrivain français ;
 François-Louis Renou-Weibel (1803-1871), industriel suisse.